{{DISPLAYTITLE:C2H2O}}
De brutoformule C2H2O kan verwijzen naar:
 Ethenon
 Ethynol
 Oxireen